Il n'y a plus rien est le titre de plusieurs œuvres :
 Il n'y a plus rien, album de Léo Ferré (1973)
 Il n'y a plus rien, est également le titre d'une chanson de Léo Ferré (qui donne son titre à l'album cité ci-dessus)
 Il n'y a plus rien, pièce de théâtre de Robert Gravel (1992)